32-й выпуск ЗЛМ Тур — шоссейной многодневной велогонки по дорогам юга Нидерландов. Гонка прошла с 19 по 23 июня 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал нидерландский велогонщик Мике Тёниссен из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 17 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 7 континентальных команды. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехал 101 спортсмен.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из пролога и 4 этапов общей протяжённостью 714,1 километра.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 ЗЛМ Тур 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Июнь 2019 года